Гайк Аршакович Андриасян (Андриасов) (18 апреля 1914—4 марта 1971) — советский футболист (нападающий) и тренер.

Карьера игрока 

Андриасян начал профессиональную карьеру с «Динамо» Баку, в составе которого провёл четыре года. В 1933 году он перешёл в другой бакинский клуб, «Локомотив», за который играл на протяжении пяти сезонов. Затем Андриасян перешёл в состав московского «Локомотива», с которым дебютировал в высшей лиге СССР. В 1937 году вместе с «железнодорожниками» он сыграл против сборной Басконии в рамках турне последней по СССР. Его команда была разгромлена гостями со счётом 5:1. В 1939 году Андриасян перешёл в «Спартак Ереван», где играл вплоть до начала Великой Отечественной войны. После окончания войны он присоединился к «Динамо Ереван», где играл до окончания карьеры. В последние годы Андриасяна с клубом он был капитаном команды, а само «Динамо» поднялось в высшую лигу СССР.

Карьера тренера 

В последнем сезоне (1949) в ереванском «Динамо» Андриасян был играющим тренером. Но неожиданно в середине чемпионата (10.06.1949) его отстранили от тренерской должности и пригласили Бориса Апухтина. Игроки были против, так как считали Гайка отличным специалистом, хорошо разбирающимся не только в тактике футбола, но и в армянской психологии. Клубные чиновники не прислушались к мнению футболистов, о чём в дальнейшем, по их признанию, пожалели. Дальнейшие смены тренеров пагубно отразились на команде, и на следующий год она покинула высший дивизион СССР. В 1952 году Андриасяна попросили вернуться в клуб, но долго он там не продержался.

В 1954 году он тренировал ереванский «Спартак», затем с июня 1955 по октябрь 1956 года был у руля одесского «Пищевика», после чего вновь вернулся в Ереван и в 1957 году был старшим тренером местного «Спартака». После годичного перерыва вновь вернулся к тренерской работе. Гайк Андриасян был старшим тренером команд «Ширак» (Ленинакан) — 1959/60, 1965/66, 1969, «Лернагорц» (Кафан) — 1964, «Севан» (Октемберян) — 1967/68. Короткое время (с января по июль 1961 г.) тренировал выступающий в высшей лиге (тогда первой группе класса «А») «Спартак» (Ереван). 15 августа 1962 года был назначен старшим тренером винницкого «Локомотива», где также проработал недолго. В том же году он был удостоен звания Заслуженного тренера Армянской ССР. Завершил тренерскую карьеру в конце 1969 года.

Вне футбола 

Племянник Гайка, Аркадий Андриасян, также был футболистом и тренером. В 1972 году со сборной СССР он завоевал бронзу на Олимпийских играх, через год в составе «Арарата» стал чемпионом и обладателем Кубка СССР, а в 1976 году, выступая за «Арарат», стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (весна).

Гайк Андриасян умер в 1971 году в Ереване.

Примечания

Ссылки 
 
 1 мая. Этот день в истории клуба
 Профиль на сайте Одесский футбол

Футболисты СССР
Игроки ФК МЦОП «Динамо»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Динамо» Ереван
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Ереван
Тренеры ФК «Арарат» Ереван
Тренеры ФК «Черноморец» Одесса
Тренеры ФК «Ширак»
Тренеры ФК «Нива» Винница
Заслуженные тренеры Армянской ССР